Clavius ist:

 der Zuname von Christophorus Clavius (1558–1612), eines deutschen Mathematikers und Astronomen
 die Bezeichnung für einen Krater auf dem Mond, benannt nach Christophorus Clavius: Clavius (Mondkrater)
 der Name eines Asteroiden, benannt nach Christophorus Clavius: (20237) Clavius
 der Name des Protagonisten des amerikanischen Kinofilms Risen (dt. Auferstanden, 2016)

Clavius-Gymnasium bezeichnet ein Gymnasium in Bamberg, Bayern, siehe: Clavius-Gymnasium